A Veikkausliiga (svédül: Tipsligan) a finn labdarúgó-bajnokság első osztálya, melyben 14 csapat vesz részt (2006-ban kivételesen 13 csapat indult, mivel az AC Allianssi csődbe ment). A főszponzor a finn nemzeti fogadóiroda, a Veikkaus, ezért ez a bajnokság hivatalos nevében is szerepel. A Veikkausliigat 1990-ben alapították, előtte az első osztályt Mestaruussarjának (bajnokok sorozata) hívták 1930-tól kezdődően. 1908 és 1930 között a bajnokságot kuparendszerben bonyolították le.

Az 1973-as megalakulása óta az Ykkönen a második legmagasabb szintű liga Finnországban.

A legtöbb hideg éghajlatú európai országhoz (beleértve Norvégiát, Svédországot és Oroszországot) hasonlóan a bajnokság mérkőzéseit nyáron játsszák, rendszerint áprilistól októberig. A jelenlegi formátumban minden csapat kétszer játszik minden egyes csapattal, otthon és idegenben. A szezon végén a legutolsó helyezett csapat kiesik a Ykkönenbe, a másodosztály bajnoka egyenes ágon feljut a Veikkauslligaba. Az utolsó előtti helyezett csapat játszik egy oda-visszavágós, osztályozót a Ykkönen második helyezettjével. Az osztályozó győztese a következő évben az első osztályban szerepelhet. A 2006-os szezonban amiatt, hogy egy csapattal kevesebb volt, a feljutási mérkőzést nem játszották le, ezáltal az Ykkönen két legjobb csapata, az FC Viikingit és az AC Oulu közvetlenül feljutott, míg a KuPS kiesett.

A bajnokság legtöbb csapata profi státuszú, míg néhány kisebb klub félprofiként működik. Az átlagos nézőszám szezononként 3 000 fő körüli.

A 2019-es szezon csapatai

Eddigi bajnokok 
A következő csapatok nyerték meg a finn labdarúgó-bajnokságot, azaz a Veikkausliigát (1990 és 2021 között) illetve a Mestaruussarját (1908 és 1989 között):
 31 győzelem: HJK
 9 győzelem: Haka, HPS
 8 győzelem: TPS
 7 győzelem: HIFK
 6 győzelem: KuPS
 5 győzelem: Kuusysi
 4 győzelem: KIF
 3 győzelem: Reipas Lahti, VIFK, ÅIFK, Tampere United
 2 győzelem: FC Jazz, KTP, OPS, VPS
 1 győzelem: HT, KPV, PUS, Turun Pyrkivä, Viipurin Sudet, Unitas, TPV Tampere, MyPa, Inter Turku, SJK, IFK Mariehamn

Dobogósok 1990–2021 között

Gólkirályok 1990–2020 között

Jelentős külföldi játékosok 

  Marlon Harewood
  Dionísio
  Luiz Antonio
  Gustavo Manduca
  Rafael
  Roy Essandoh
  Mart Poom
  Urmas Rooba
  Christian Gyan

  Marcus Gayle
  Marcel Mahouvé
  Marek Czakon
  Artim Šakiri
  Bardi Gábor
  Kovács Péter
  Szentpéteri Viktor
    Valerij Popovics
  Noah Hickey

A bajnokság helyezése az UEFA-rangsorban 
A bajnokság helyezése az UEFA rangsorában a 2010–2011-es európai kupasorozatokban. (Dőlt betűvel az előző szezonbeli helyezés, zárójelben az UEFA-együttható).

 28  (33)  Visejsaja Liha (11.541)
 29  (30)  Príomhroinn Sraith na hÉireann (9.541)
 30  (28)  Veikkausliiga (9.499)
 31  (34)  Premijer Liga BiH (8.749)
 32  (29)  A Lyga (8.416)

Lásd még 
 Finn labdarúgó-szövetség

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap 
 Finnország – Az első osztály tabelláinak listája az RSSSF-en 

 1